L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2010
Sport aux Pays-Bas en 2010
Tennis en juin 2010